Con Colognole si possono indicare più toponimi italiani.

Geografia 
 Colognole, frazione di Collesalvetti (LI).
 Colognole, frazione di San Giuliano Terme (PI).
 Colognole, frazione di Pontassieve (FI).